El término República de Venezuela se refiere a los regímenes políticos que han gobernado dicho país desde su independencia en 1811:

 Primera República de Venezuela (1811-1812);
 Segunda República de Venezuela (1813-1814);
 Tercera República de Venezuela (1817-1819);
 Cuarta República de Venezuela, subdividida en los siguientes periodos:
 República de Venezuela (1830-1864).
 Estados Unidos de Venezuela (1864-1953).
 República de Venezuela (1953-1999).
 Quinta República de Venezuela (1999-presente 2023).